Paraisometridium pehuensis är en havsanemonart som beskrevs av Zamponi 1978. Paraisometridium pehuensis ingår i släktet Paraisometridium och familjen Metridiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
pehuensis